El término Calderon puede hacer referencia a:

Personas
 Antonino Calderone (1935-2013), mafioso siciliano que se convirtió en colaborador de la justicia.
 Giuseppe Calderone (1925-1978), influyente mafioso siciliano de Catania. 
  Jo Calderone (1986-), uno de los nombres artísticos de Lady Gaga.
 Leandro Calderone, guionista, escritor y actor argentino.

Topónimos
  Glaciar Calderone, glaciar que se encuentra en el macizo del Gran Sasso d'Italia en la provincia de Teramo en los Abruzos (Italia).